«Эксгумация» () — короткий рассказ американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, написанны в соавторстве с Дуэйном Уэлденом Римелем в 1935 году. Впервые был издан в выпуске журнала «Weird Tales» за январь 1937 года. Позже Раймел отрекся от их сотрудничества.

Сюжет 

Рассказчик, чье имя не называется, возвращается из поездки на Филиппины и узнает, что заразился там проказой от своего брата, за которым он там ухаживал. Поскольку проказа, в случае обнаружения, обрекает человека на пожизненное изгнание в колонию для прокаженных в ужасных условиях, он решается скрыть свое заболевание и прячется в доме своего близкого друга, доктора Эндрюса. Так прошло 15 месяцев, болезнь прогрессировала, и рассказчик в конец отчаялся, готовясь умереть. Эндрюс ранее изучал оккультные науки и предлагает ему испробовать весьма оригинальный способ лечения. Эндрюс узнал в Африке об одном растении, чей экстракт позволяет человеку погрузиться в летаргический сон. Это экзотическое «лекарство» может помочь ему, а также его должны будут принять за умершего и похоронить, тем самым, посчитав его умершим, что избавит общество от вопросов к нему. После Эндрюс вскроет могилу и вновь привезет в свой дом. Так они и поступают.

Рассказчик приходит в себя через некоторое время, не чувствуя своего тела, он заново учится двигать руками. Тем не менее, его не покидает ощущение физического отчуждения. Его мучают ужасные сновидения, поражающие своей реальностью из-за чего ухудшается его психическое состояние. К тому же, он замечает весьма странный факт — его друг Эндрюс начал проявлять к нему явно холодное отношение. Рассказчик понимает, что доктор совершил некий нечестивый ритуал над ним. Оказывается, он интересовал Эндрюса только как результат его научного эксперимента. Рассказчик решает бежать. Однако, надевая ботинки, он замечает еще одну очень странную вещь — они стали слишком малы для него. Он входит в комнату, где спит Эндрюс и убивает его подсвечником. 

Рассказчик возвращается в свой дом. Предчувствуя нечто ужасное, он идет на кладбище и раскапывает собственную могилу. К своему ужасу, он обнаруживает там собственное, полусгнившее и безголовое тело. Рассказчик решает утопиться, чтобы никто никогда не видел того кощунства, которое совершил с ним Эндрюс.

Персонажи 
Рассказчик — о нем практически ничего не известно, за исключением того, что он приехал с востока, где ухаживал за больным братом, и подцепил проказу.

Эндрюс () — друг рассказчика, известный хирург, весьма аккуратный и пункутальный, не чурающийся нетрадиционной медицины. По ходу рассказа герой знакомится с его темной сущностью.

Симмс () — старый слуга Эндрюса, помогавший ему в его темных делах.

Источники 
S. T. Joshi and David E. Schultz. An H. P. Lovecraft Encyclopedia. Westport, CT: Greenwood Press, 2001, p. 227

Рассказы Говарда Лавкрафта
Рассказы 1935 года
Фантастические рассказы США
Фантастические рассказы на английском языке